Eternamente tua (Eternally Yours) – film del 1939 diretto da Tay Garnett
 Eternally Yours – album dei Saints del 1978